A temporada da NHL de 2016–17 é a 99.ª da história da liga.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2016 no hóquei no gelo
2017 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2016
Desporto no Canadá em 2017
Desporto nos Estados Unidos em 2016
Desporto nos Estados Unidos em 2017